Niemcy:
 Eschwege – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Werra-Meißner

Osoby:
 Ernst Alexander von Eschwege – niemiecki aktor

Inne:
 Eschwege – ród